Ivata Minoru (1957) japán röplabdázó
 Ivata Minoru (1983) japán baseballjátékos